— японский го-профессионал 9 дана.

Биография 
Норимото Ёда получил разряд 1 профессионального дана по го в 1980 году в возрасте 16 лет; в 1993 году он достиг высшего разряда — 9 дан. Норимото Ёда является обладателем 34 крупнейших го-титулов. Участвовал в командных международных матчах по го; привёл команду Японии к победе в 7-м кубке Нонъсим (2006; единственный раз, когда Япония выигрывала этот кубок), победив в итоговом матче Ли Чхан Хо.

Титулы 
Норимото Ёда занимает 7-8 место по общему количеству завоёванных титулов го в Японии.

Примечания

Ссылки 
 Норимото Ёда на сайте GoGameWorld 
 Норимото Ёда на сайте GoBase 
 Норимото Ёда на сайте федерации Nihon Ki-in 
 Партии Норимото Ёды 

Игроки го Японии